Babylon steht für:
 (15417) Babylon, Asteroid des äußeren Hauptgürtels
 Babylon-System bei den Rastafari
 Hure Babylon, Allegorie aus der Bibel
 Projekt Babylon, irakische Superkanone

Orte:
 Babylon, antike Stadt in Mesopotamien
 Babylon (Illinois), Fulton County, Illinois, Vereinigte Staaten
 Babylon (Town, New York) in den Vereinigten Staaten
 Babylon (Village, New York) in den Vereinigten Staaten
 Babylon (Texas) in den Vereinigten Staaten
 Titularbistum Babylon
 Babylon (Tschechien), tschechische Gemeinde
 Festung Babylon (Ägypten)

Personen:
 Guy Babylon (1956–2009), US-amerikanischer Komponist und Keyboarder

Printmedien:
 Babylon (Magazin), ehemaliges Magazin für jüdisches Leben in Deutschland, siehe Geschichte der Juden in Deutschland
 Babylon, Bilderbuch für Erwachsene von Tomi Ungerer
 Babylon I bis Babylon III, Romantrilogie (Der Kampf um Babylon) von Heinz Welten

Film und Fernsehen:
 Babylon (Fernsehsendung), Fernsehsendung des WDR Fernsehens, die sich an Migranten richtete
 Babylon (Fernsehserie), britische Fernsehserie aus dem Jahr 2014
 Babylon (Miniserie), Miniserie aus dem Jahr 2014
 Babylon, Film von Dogma 95 aus Schweden
 Babylon (1980), britischer Dramafilm von 1980 unter der Regie von Franco Rosso
 Babylon – Rausch der Ekstase, Historiendrama von Damien Chazelle aus dem Jahr 2022
 Babylon Berlin, deutsche Fernsehserie, seit 2017
 Babylon 5, das Babylon-Projekt in der Fernsehserie (1993–1998)
 Babylon A.D., US-amerikanisch-französischer Film aus dem Jahr 2008
 Babylon – Im Bett mit dem Teufel, Spielfilm aus dem Jahr 1992 mit Veronica Ferres und Dominic Raacke
 Hotel Babylon, Fernsehserie der BBC (2006–2009)
 Das neue Babylon, russisches Stummfilmdrama aus dem Jahr 1929

Lichtspielhäuser in Berlin:
 Babylon (Kino), Ortsteil Mitte
 Babylon (Kreuzberg), Kreuzberg

Musik:
 Babylon (Band), deutsche Rockband
 Babylon (US-Band), US-amerikanische Progressive-Rock-Band
 Babylon, Album der Reggae-Metal-Band Skindred
 Babylon (Oper), Oper von Jörg Widmann (uraufgeführt 2012)
 Babylon, Lied von Edguy
 Babylon, Lied von David Gray (Musiker)
 Babylon, Lied von Starship (Band) aus dem Jahr 1987
 Babylon Sisters, Lied von Steely Dan aus dem Jahr 1980
 Babylon, Lied von 5 Seconds of Summer aus dem Jahr 2018

Software:
 Babylon Translator, Übersetzungsprogramm für Microsoft Windows
 Babylon Toolbar, Browser-Hijacker, siehe Babylon Translator #Babylon als Malware

Siehe auch:
 Babel
 Babilon, Babilonie, Babelon
 Babylonien
 Babylonisch (Begriffsklärung)